Капель, Артур:
 Капель, Артур, 1-й барон Капель (около 1600—1649).
 Капель, Артур, 1-й граф Эссекс (1631—1683).
 Капель, Артур, 6-й граф Эссекс (1803—1892).
 Капель, Артур Джон (1894—1979).